Мохаммад Хейбати (; род. 12 августа 1995, Шехре-Корд, Иран) — боец смешанного стиля, представитель лёгкой весовой категории. Известен под псевдонимом — Персидский Дагестанец. Выступает в непрофессиональных боях с элементами шоу, начиная с 2019 года.

Является титулованным спортсменом: МС по кикбоксингу, МС по ушу Саньда, многократный чемпион Ирана по кикбоксингу и ушу Саньда, чемпион Азии и мира по ушу Саньда в 2017 и 2018 годах.

Биография 
Мохаммад родился и вырос на западе Ирана в селе Гуджан, город Шехре-Корд. По национальности — перс. Женат на Дагестанке, Фатиме аварке. 8 сентября 2022 года родился первый ребёнок. В семье у него 4 брата и 1 сестра. Брат Али работает в Германии, остальные работают и учатся в Иране. Мать — домохозяйка, а отец — дальнобойщик.

Спортивная карьера 
Спортивную карьеру начал в 2003 году с занятий Кикбоксинга. В секцию его привёл его старший брат Али. Кикбоксингом он занимался до 2010 года за эти годы одержал победы во многих соревнованиях.
Позже он перешёл в секцию Ушу Саньда, где смог через год стать чемпионом Ирана. Через некоторое время попал в сборную Ирана и выиграл чемпионат Азии. После того неоднократно выигрывал чемпионат Ирана среди взрослых и был постоянным участником сборной Ирана по Ушу Саньда.

В 2018 году выступал в китайских промоушенах по кикбоксингу и одержал победы во всех четырёх боях (Kunlun Fight).

В 2019 году его старший брат Али Хейбати отправил его в Россию в республику Дагестан.

Он участвовал в трёх боях по правилам ММА и во всех одержал победу.

Таблица выступлений

Ссылки 
 
 Статистика боёв на fighttime.ru
 Статистика боёв на tapology.com

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Ирана